Енсинитос има више значења:

 Енсинитос (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Енсинитос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Енсинитос (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Енсинитос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику